Лю́блинец () — посёлок городского типа в Ковельском районе Волынской области Украины.

История 

В январе 1989 года численность населения составляла 3374 человека.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 4483 человека.

Примечания

Ссылки 
 Учётная карточка на сайте ВР Украины

Населённые пункты Ковельского района
Посёлки городского типа Волынской области